Долгие Бороды — топоним:
 Долгие Бороды — деревня в Валдайском районе Новгородской области России;
 Долгие Бороды — резиденция Президента Российской Федерации, расположенная близ деревни Долгие Бороды.